Rotación puede referirse a:

 La rotación como transformación matemática de las coordenadas de un objeto producida por un giro, manteniendo un punto fijo.
 El movimiento de rotación, movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma que una línea (llamada eje de rotación) o un punto permanece fijo respecto al cuerpo.
 El movimiento rotativo, particularización del concepto anterior, cuando el eje permanece estático.
 La rotación estelar, movimiento angular de una estrella alrededor de su eje.
 La rotación de la Tierra, uno de los movimientos de la Tierra.
 La rotación de cultivos.
 La rotación del inventario o rotación de existencias; uno de los parámetros utilizados para el control de gestión de la función logística o del departamento comercial de una empresa.

Enlaces externos